

Patronymie 
 
 Anna Akhmatova (1889-1966), poétesse russe.

Musique 

 Akhmatova, opéra de Bruno Mantovani.

Toponymie 

 Akhmatova, un cratère de la planète Vénus.

Autre 
 (3067) Akhmatova, un astéroïde